Шурочкин — русская фамилия. Известные носители:

 Шурочкин, Владимир Вячеславович (род. 1966) — композитор и певец, участник группы «Ласковый май».

 Шурочкина, Мария Владимировна (род. 1995) — российская синхронистка.
 Шурочкина Нюша (ранее Анна) Владимировна (род. 1990), более известная под сценическим именем Нюша — российская певица, композитор и автор песен.